Realizado pela Federação Bahiana de Futebol, o Campeonato Baiano de Futebol Feminino chega a sua 12ª edição em 2009, com oito equipes participantes. A competição terminou no dia 22 de dezembro de 2009 com uma vitória do São Francisco do Conde de 7 a 0 nos 2 jogos, antes do jogo de Ronaldinho Gaúcho e amigos contra a seleção baiana de futebol, que terminou em vitória de Ronaldinho por 5 a 2.

Regulamento 
Neste ano, os clubes estão divididos em dois grupos regionalizados: A – Baiacú, Galícia, Independente e Vitória; B – Flamengo (Feira de Santana), Lusaca (Dias D’Avila), Santa Cruz (Serrinha) e São Francisco (São Francisco do Conde).

 Fase classificatória: Será disputada pelos oito clubes, a partir do dia 17, divididos em dois grupos com jogos de ida e volta, dentro dos respectivos grupos, classificando-se as duas primeiras colocadas de cada grupo para a semifinal.
 Semifinal: Esta fase será disputada por quatro clubes, divididos em dois grupos, novamente com jogos de ida e volta.
 Final: Será disputada pelos dois times classificados na fase semifinal.

Ver também 
 Campeonato Baiano de Futebol de 2009
 Campeonato Baiano de Futebol de 2009 - Segunda Divisão

Ligações externas 
 Tabela dos jogos do campeonato

2009
Futebol de 2009 na Bahia